Die Zeit der mittelalterlichen Baukunst in Europa umfasst drei Stilepochen:
 Vorromanik, etwa vom 5. Jh. bis ins 11. Jh.
 Romanik (ca. 1000–1200), siehe Romanik #Die romanische Baukunst
 Gotik (ca. 1140–1550), siehe Gotik #Baukunst